Mueang Chiang Rai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Rai, Thailanda, cu o populație de 227.142 de locuitori și o suprafață de 1.216,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 256 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Mae Lao district.

Amphoe în provincia Chiang Rai